Села:
 Ставчани — Львівська область, Львівський район
 Ставчани — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Ставчани — Чернівецька область, Чернівецький район
 Ставчани — Чернівецька область, Дністровський район
Станція:
 Ставчани — залізнична станція Львівської залізниці